North Hills – comune degli Stati Uniti d'America nello Stato di New York
North Hills – comune degli Stati Uniti d'America nella Virginia Occidentale
North Hills – quartiere di Los Angeles nella San Fernando Valley
North Hills – album dei Dawes del 2009